Colma – miasto w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Mateo
 Colma – album muzyczny Bucketheada